

Анінь () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.

Анінь () — село у Гинчештському районі.